Fasshauer ist der Familienname folgender Personen:

 Ulrich Fasshauer (* 1973), deutscher Kinderbuchautor

Siehe auch:

 Faßhauer